

Cinema 
 Senza amore (Without Love) – film del 1945 diretto da Harold S. Bucquet
 Senza amore – film del 2007 diretto da Renato Giordano

Musica 
 Senza amore – singolo di Adriano Celentano del 1999